Aiptasia pulchella är en havsanemonart som beskrevs av Oscar Henrik Carlgren 1943. Aiptasia pulchella ingår i släktet Aiptasia och familjen Aiptasiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsanemoner
pulchella